Nyang Qu (auch Nyang Chu) ist der Name folgender Flüsse:

Nyang Qu (chin. ), rechter Nebenfluss des Yarlung Tsangpo, in der tibetischen Region Tsang, siehe Nyang Qu (Xigazê);
Nyang Qu (chin. ), linkter Nebenfluss des Yarlung Tsangpo, in der südosttibetischen Region Kongpo, siehe Nyang Qu (Nyingchi)